Metisse bezeichnet:

 Metisse (Desktop-Umgebung), Desktop-Umgebung
 Metisse Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Métisse